Maßzahl steht für:

 den Zahlenwert einer in Maßeinheiten angegebenen physikalischen Größe
 einen Parameter einer statistischen Verteilung, siehe Parameter (Statistik)

siehe auch
 Kennzahl